Лагодовка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Лагодовка — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Украина 
 Лагодовка — село в Казанковском районе Николаевской области.
 Лагодовка — село в Хорольском районе Полтавской области.

См. также 
 Лагодов
 Лагодово